Emile Biayenda ist der Name folgender Personen:

 Emile Biayenda (Kardinal) (1927–1977), kongolesischer Geistlicher, Erzbischof von Brazzaville  
 Emile Biayenda (Musiker) (* 1965), kongolesischer Perkussionist